Montiel heißen die Orte:
 Montiel (St. Gallenkirch), ein Maisäß im Bezirk Bludenz
 Montiel (Ciudad Real), Ort in Kastilien-La Mancha

Montiel ist der Familienname folgender Personen:
 Alejandro Montiel Argüello (1917–2012), nicaraguanischer Diplomat und Richter
 Fernando Montiel (* 1979), mexikanischer Boxer
 Gonzalo Montiel (* 1997), argentinischer Fußballspieler
 José Montiel (* 1988), paraguayischer Fußballspieler
 José Justo Montiel (1824–1899), mexikanischer Maler
 Marcos Montiel (* 1995), uruguayischer Fußballspieler
 Rafael Montiel (* 1981), kolumbianischer Radrennfahrer
 Sara Montiel (1928–2013), spanische Schauspielerin